Asia Muhammad e Taylor Townsend erano le detentrici del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2020, ma hanno deciso di prendere parte al concomitante torneo di Adelaide.

In finale Miyu Katō e Aldila Sutjiadi hanno sconfitto Leylah Annie Fernandez e Bethanie Mattek-Sands con il punteggio di 1-6, 7-5, [10-4].

Teste di serie 

  Caroline Dolehide /  Erin Routliffe (primo turno)
  Eri Hozumi /  Tamara Zidanšek (primo turno)

 Miyu Katō /  Aldila Sutjiadi (Campionesse) 
 Sophie Chang /  Angela Kulikov (primo turno)

Wildcard 

  Paige Hourigan /  Sachia Vickery (primo turno)

 Leylah Annie Fernandez /  Bethanie Mattek-Sands (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2023